Панкратий Печерский или Панкратий Затворник — иеромонах; преподобный Русской православной церкви. 

О его мирской жизни сведений практически не сохранилось. Панкратий известен, как иеромонах-затворник Киево-Печерского монастыря (ныне — лавры), живший в XIII веке. Согласно летописям, он был наделён даром исцелять больных молитвой, постом и помазанием маслом. 

В священной песне о преподобном затворнике говорится: «в постницех явился еси велик, во иереях же нарочит и в чудотворения дарех показася славен». Тропарь преподобного Панкратия Печерского, в Дальних пещерах гласит: «Панкратие Богомудре,/ священниче Господень изрядне,/ и чудес многих самодетелю,/ молися Господеви,/ во еже спасти души наша». .

Мощи этого подвижника открыто почивают в Киеве в Дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Печерской лавры, где он прожил до самой смерти. 

Память Панкратия Печерского чтится 28 августа и 9 февраля, на второй неделе великого поста.

Примечания

Литература 
 Панкратий Печерский // Энциклопедия «Древо».
 Филарет. «Жития святых», август.

Ссылки 
 Словник персоналій Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника — ресурс використано за дозволом видавця.''
 Патерик Києво-Печерський.

Иеромонахи Русской православной церкви
Преподобные Русской Церкви
Затворники
Похороненные в Киево-Печерской лавре